Intrapora är ett släkte av mossdjur. Intrapora ingår i familjen Intraporidae. 

Intrapora är enda släktet i familjen Intraporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Intrapora